Hanson steht für:
 Hanson (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Hanson plc, britischer Baustoffhersteller
 Hanson (Band), eine US-amerikanische Band
 Hanson Records, ein US-amerikanisches Independent-Plattenlabel
 Hanson Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Lona Hanson, Roman von Thomas Savage aus dem Jahr 1948

Hanson ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hanson (Illinois)
 Hanson (Kentucky)
 Hanson (Massachusetts)
 Hanson (Oklahoma)
 Hanson (Washington)

Hanson ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:
 Hanson Hill, Hügel im Grahamland, Antarktika
 Hanson Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Hanson Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Hanson Spur, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Hanson, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Hanson Township
 Hansson